A 2015-ös úszó-világbajnokságon a férfi 50 méteres gyorsúszás versenyszámának döntőjét Kazanyban rendezték. A győztes Florent Manaudou lett.

Selejtező

Elődöntő

Döntő

Források
 Az előfutamok eredménye (pdf)
 Az elődöntők eredménye (pdf)
 A döntő eredménye (pdf)

Úszás a 2015-ös úszó-világbajnokságon